I Get Around – singolo dei The Beach Boys del 1964, dall'album All Summer Long
I Get Around – singolo di Tupac Shakur del 1993, dall'album Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.
 I Get Around – singolo dei Dragonette del 2007, dall'album Galore